Schaffner steht für:

 eine Berufsbezeichnung, siehe Schaffner (Beruf)

Schaffner ist der Familienname folgender Personen:

 Arndt Schaffner (1946–2007), deutscher Fotograf, Dokumentarfilmer und Kurator
 Barbara Schaffner (* 1968), Schweizer Politikerin
 Bernhard Ammann-Schaffner (1878–1973), Schweizer Unternehmer
 Christine Schaffner (* 1979), Schweizer Mountainbike-Orientierungsfahrerin
 Elias Emanuel Schaffner (1810–1856), Schweizer Maler, Zeichner und Kaufmann 
 Erich Schaffner (* 1950), deutscher Schauspieler und Rezitator  
 Franklin J. Schaffner (1920–1989), US-amerikanischer Filmregisseur
 Franz Schaffner (1876–1951), deutscher Marinemaler 
 Hans Schaffner (1908–2004), Schweizer Politiker (FDP)
 Hans Schaffner (Grafiker) (1949–2019), Schweizer Grafiker und Illustrator
 Hans Georg Schaffner (1913–nach 1997), deutscher Archivar
 Heinz Schaffner (* 1954), Schweizer Maler und Objektkünstler 
 Jakob Schaffner (1875–1944), Schweizer Schriftsteller
 John Henry Schaffner (1866–1939), US-amerikanischer Botaniker und Pilzkundler
 Joseph Schaffner (1887–1966), deutscher Politiker (SPD)
 Kurt Schaffner (* 1931), Schweizer Chemiker
 Maria Tabitha Schaffner (1863–1932), Schweizer Frauenrechtlerin
 Martin Schaffner (~1478–1546), deutscher Maler und Bildschnitzer der Ulmer Schule
 Martin Schaffner (Historiker) (* 1940), Schweizer Historiker
 Mathias Schaffner (1869–1940), luxemburgischer Politiker (RP)
 Max Schaffner (1881–1960), Kunstmaler 
 Moritz Schaffner (* 1993), deutscher Radsportler
 Otto Schaffner (1913–1978), römisch-katholischer Theologe und Hochschullehrer
 Robert Schaffner (1905–1979), luxemburgischer Politiker und Interessenverbandsfunktionär
 Susanne Schaffner (* 1962), Schweizer Politikerin (SP)
 Stefan Schaffner, deutscher Indogermanist
 Walter Schaffner (* 1944), Schweizer Molekularbiologe und Hochschullehrer 
 Wilhelm Schaffner (1822–1907), deutscher Fabrikbesitzer, MdL

Unternehmen:
 Schaffner Holding AG, ein Schweizer Elektrotechnikunternehmen

Siehe auch:
 Schaffer
 Schäffner
 Scheffner